Enrico d'Orléans (1908-1999) – Conte di Parigi, e, come Enrico VI, pretendente al trono di Francia.
Enrico d'Orléans (1933-2019) - Conte di Parigi, pretendente al trono di Francia come Enrico VII.
Enrico d'Orléans (1822-1897) – Generale e storico francese, figlio di Luigi Filippo di Francia, noto come duca d'Aumale.
Enrico d'Orléans (1867-1901) – Esploratore francese.
Enrico II di Francia – Re di Francia.